Восто́чные Пирене́и (, , ) — департамент на юге Франции, один из департаментов региона Окситания. Порядковый номер — 66. Административный центр — Перпиньян. Население — 457 238 человек (54-е место среди департаментов, данные 2010 года).

География 
Площадь территории — 4116 км². Расположенный в пределах системы Пиренеев департамент на востоке выходит к Средиземному морю, на юге граничит с Испанией.

Департамент включает 3 округа, 31 кантон и 226 коммун. В департаменте распространён каталанский язык, что позволяет отнести его к каталонским землям.

Между населёнными пунктами Баньюльс-сюр-Мер и Сербер национальный заповедник Сербе́р-Банью́льс, является первым французским морским заповедником и создан в 1974 году.

История 

Восточные Пиренеи — один из первых 83 департаментов, созданных в марте 1790 года. Находится на территории бывшей провинции Руссильон, закреплённой за Францией по Пиренейскому миру 1659 года.

Культура 
  является родиной Аристида Майоля.
 Винодельческий регион Баньюльс (фр.) известен виноградниками сорта гренаш и производимым здесь десертным вином баньюльс, контролируемое по месту производства; 
 Сере — одно из мест зарождения кубизма. Здесь открыто множество художественных музеев.
 Кольюр связан с фовизмом и именем художника Этьена Террюса.
  примечательна руинами старинной крепости.
  — место Каталонского летнего университета ().
 В  сохранился замок XVII века с видом на южные Пиренеи.
 В  сохранился замок XVI века, оборонявший прежнюю границу с Испанией.
 Необарочный замок Д'Обири рядом с городом Сере.
 Замок Вальми в стиле модерн в коммуне .

См. также 
 Северная Каталония

Ссылки 
 General Council of Pyrénées-Orientales
 L’Indépendant
 Perpignan — tout va bien
 Vilaweb Catalunya Nord